

Allemagne

Empire allemand 
  d'artillerie de campagne de la  d'infanterie
  de cavalerie de la  d'infanterie
  d'infanterie de la  d'infanterie
  d'infanterie de réserve de la  de réserve de la Garde 
  mixte de Landwehr de la  de Landwehr

Allemagne fédérale

Biélorussie

Canada 
  Groupe-brigade du Canada

Espagne

République d'Espagne

États-Unis

France 
  d'infanterie de la  d'infanterie

Japon

Royaume-Uni (et Empire britannique)

Ukraine

Union soviétique/Russie